Master kan syfta på:
 Master (anglosaxisk examen) –  ofta kallad master's degree, en akademisk examen med rötter i den anglosaxiska världen
 Master of science – en masterexamen eller magisterexamen som läses vid naturvetenskapligt eller tekniskt fakultet och utfärdas av universitet i många länder
 Master of Arts 
 Master of Arts in Liberal Studies – engelskt namn för filosofiska graden vid ett universitet, se Artium liberalium magister
 Master of Fine Arts – masterexamen på konsthögskola
 Master of Business Administration – en vidareutbildning i företagsekonomi
 Masterexamen (svensk examen) – en svensk akademisk examen med två års studier som en påbyggnad till kandidatexamen 2007–
 Master (ljudteknik) – ett begrepp inom ljudteknik
 Master – en roll inom sexuella rollspel med inslag av BDSM, se sexuell dominans
 Master class –  musikundervisning eller instruktioner i grupp, ledd av en "mästare" inom området

Personer
 Edith Master (1932–2013), en amerikansk ryttare

Se även
 The Master
 Magister